

Geografie en geschiedenis 
 de Nederlanden, het geografisch gebied van de laagvlakte in Noordwest-Europa
 Benamingen van de Lage Landen
 de Nederlanden in de Middeleeuwen; zie Geschiedenis van de Nederlanden in de Middeleeuwen
 Tijdlijn van de Lage Landen, een chronologische lijst van historische feiten in de Lage Landen
 De Lage Landen 1780-1980, een boek over de late Lage Landen door Ernst Heinrich Kossmann

Overig 
 DLL (bedrijf), voorheen De Lage Landen, een bank, onderdeel van de Rabobank Groep
 De lage landen (tijdschrift), een blad van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel
 De lage landen (film), een film van George Sluizer
 De Lage Landen (band), een Vlaamse muziekgroep
 Lage Landen (album), een album van Boudewijn de Groot
 Lage Landen (single), single van Boudewijn de Groot, afkomstig van genoemd album

Zie ook 
 Lowlands (doorverwijspagina)